CRMF steht für:
 Certificate Request Message Format, ein Nachrichtenformat
 Christian Radio Missionary Fellowship, eine Kommunikationsorganisation in Papua-Neuguinea

CRMF